Казимировский () — фамилия; имеет женскую форму Казимировская.
 Казимировский, Еугениуш (1873—1939) — польский художник-портретист и пейзажист.
 Казимировский, Соломон Савельевич (1915—2011) — советский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.
 См. также